«You Keep Me Hangin’ On» — песня, выпущенная в 1966 году американской гёрл-группой Supremes. Достигла 1 места в США (в чарте Hot 100 журнала Billboard).

В 1986 году была перепета певицей Ким Уайлд и опять достигла 1 места в США (в Hot 100 журнала Billboard).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «You Keep Me Hanging On» в исполнении группы Supremes на 339 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 348 месте.

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил «You Keep Me Hanging On» в исполнении Supremes на 211 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

В 1999 году оригинальный сингл группы Supremes с этой песней (вышедший в 1966 году на лейбле Motown) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Версия Vanilla Fudge звучит в игре Mafia III и фильме Квентина Тарантино  Однажды В Голливуде.

Чарты

Оригинальная версия Supremes

Версия Ким Уайлд

Итоговые чарты за год

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1966 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1987 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Retrospective: “You Keep Me Hangin’ On” — WOBC-FM (Oberlin College Community Freeform Radio, 91.5 MHz)

Синглы 1966 года
Синглы 1967 года
Синглы 1986 года
Синглы 1996 года
Песни Supremes
Песни Рода Стюарта
Песни Ким Уайлд
Зал славы «Грэмми»
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы Motown
Песни 1966 года
Синглы Atco Records
Синглы MCA Records
Песни Мины